Университа́рио () — в переводе с испанского означает «университетский», а также «преподаватель, студент или выпускник университета». Используется в названиях спортивных клубов Латинской Америки и Европы, основанных на базе университетов или студентами. В некоторых случаях используется как сокращённое название этих клубов.

Футбольные клубы 
 «Университарио» — футбольный клуб из Лимы, Перу
 «Университарио» — футбольный клуб из Ла-Паса, Боливия
 «Университарио» — футбольный клуб из Сукре, Боливия
 «Университарио» — футбольный клуб из Пенономе, Панама
 «Университарио Попаян» — футбольный клуб из Попаяна, Колумбия
 «Текнико Университарио» — футбольный клуб из Амбато, Эквадор

Регбийные клубы 
 «Университарио» — регбийный клуб из Буэнос-Айреса, Аргентина

Стадионы 
 «Университарио» — стадион в Сан-Николас-де-лос-Гарса, штата Нуэво-Леон, Мексика; домашнее поле футбольного клуба «УАНЛ Тигрес»
 «Университарио» — бейсбольный стадион в Каракасе, Венесуэла
 «Олимпико Университарио» — полное название Олимпийского стадиона в Мехико, домашнего поля футбольного клуба «УНАМ Пумас»

См. также 
 Университатя